Régészeti Múzeum (Antalya)
 Régészeti Múzeum (Athén)
 Régészeti Múzeum (Bologna)
 Régészeti Múzeum (Cagliari)
 Régészeti Múzeum (Firenze)
 Régészeti Múzeum (Iráklio)
 Régészeti Múzeum (Nápoly)
 Régészeti Múzeum (Pécs)
 Régészeti Múzeum (Siracusa)
 Régészeti Múzeum (Taranto)
 Régészeti Múzeum (Velence)

Lásd még
 Nemzeti Régészeti Múzeum (egyértelműsítő lap)